Războiul polono-ucrainean din 1918 – 1919 a fost un conflict dintre forțele Poloniei și cele ale Republicii Populare a Ucrainei Occidentale purtat pentru controlul Galiției Răsăritene, după disoluția Austro-Ungariei.

literatură 

 Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. 688 с. ISBN 978-966-2067-44-6
 Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. ISBN 978-966-2067-61-3
 Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія. Т. 3: П - С. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2020.576 с. ISBN 978-966-2067-65-1
 Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія. Т. 4: Т - Я. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2021.688 с. ISBN 978-966-2067-72-9

Note 

Războaiele Poloniei
Războaiele Ucrainei
Revoluția ucraineană
Naționalism ucrainean